Wells (lojas)
Wells (Minnesota)
Wells (Texas)
Wells (Nevada)

Wells (Somerset)
Condado de Wells (Dakota do Norte)
Condado de Wells (Indiana)
Homewood Canyon-Valley Wells
Cheyenne Wells
Spanish Wells
Flowing Wells
Wells College
Wells Branch
Indian Wells (Califórnia)
Condado de Jim Wells
Big Wells
Mineral Wells

Construções 
Catedral de Wells
Wells Fargo Plaza (Houston)
Wells Fargo Center (Filadélfia)
Wells Fargo Center (Minneapolis)

Outros
Wells Fargo (filme) — filme estadunidense de 1937
Turbina Wells — tipo de turbina
1721 Wells — asteroide da cintura principal
Wells Fargo — companhia financeira dos Estados Unidos
ATP de Indian Wells — torneio de tênis ns cidade de Indian Wells, Califórnia

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema
Desambiguações de esportes